Jang Woo-jin (auch Jang Woojin; * 10. September 1995 in Incheon) ist ein südkoreanischer Tischtennisspieler. Mit der Mannschaft gewann er sowohl 2016 als auch 2018 Bronze bei den Weltmeisterschaften. Er ist Rechtshänder und verwendet den europäischen Shakehand-Stil.

Werdegang 
2013 trat der Südkoreaner erstmals international auf, bei den Jugend-Weltmeisterschaften konnte er sich im Alter von 18 Jahren zum Weltmeister krönen.

2014 folgten weitere Auftritte, unter anderem bei den Japan Open, wo er im U-21 Wettbewerb teilnahm und nach einer Finalniederlage gegen Hugo Calderano Silber gewinnen konnte. Zudem durfte er bei den World Tour Grand Finals im U-21 Wettbewerb starten, scheiterte nach einer 1:4-Finalniederlage jedoch an Asuka Machi.

2015 spielte er zudem auch bei den Erwachsenen mit, unter anderem bei den Korea Open, wo er im Halbfinale auf seinen Landsmann Jung Young-sik traf. Hier verlor er mit 1:4, konnte aber immerhin Bronze gewinnen.

Bei den Japan Open musste er sich bereits in der Qualifikation geschlagen geben, konnte bei den China Open, erneut im U-21 Wettbewerb, diesmal Gold holen. Wegen starker Auftritte konnte er zudem an den World Tour Grand Finals teilnehmen, verlor im Achtelfinale allerdings gegen den Chinesen Xu Xin.

Das Jahr 2016 verlief recht erfolgreich für den Südkoreaner, bei den Belarus Open sicherte er sich nach einem 4:3-Sieg gegen den Russen Grigori Wlassow Gold. Außerdem holte er mit der Mannschaft Bronze bei der Weltmeisterschaft. Bei den Korea Open musste er sich schon in der dritten Runde gegen den späteren Zweitplatzierten Ma Long geschlagen geben.

2017 scheiterte er sowohl bei den Asienmeisterschaften, als auch bei den Swedish Open in der dritten Runde. Bei der Weltmeisterschaft in Düsseldorf konnte er das Achtelfinale erreichen, seine bisher beste Platzierung.

Hier traf er auf Timo Boll und verlor mit 1:4. 2018 schlug er bei den Korea Open den Top-10 Spieler Jun Mizutani und konnte somit ins Finale einziehen. Am Ende gewann er Silber. Bei den Polish Open musste er sich seinem Teamkollegen Lim Jonghoon geschlagen geben. Mit der Mannschaft wurde er 2018 Dritter bei der Weltmeisterschaft. Nach dem Erreichen des WM-Viertelfinals 2019, in dem er seinem Teamkameraden An Jaehyun knapp mit 3:4 unterlag und so eine Medaille verpasste, wurde er erstmals bestplatzierter südkoreanischer Spieler.

Turnierergebnisse

Spielstil 
Jang Woo-jin ist bekannt für sein offensives Vorhandspiel, mit dem er schnell Punkte macht.

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Südkorea)
Tischtennisspieler (TTF Ochsenhausen)
Olympiateilnehmer (Südkorea)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Universiadesieger (Tischtennis)
Teilnehmer an den Asienspielen (Südkorea)
Universiadeteilnehmer (Südkorea)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2017
Südkoreaner
Geboren 1995
Mann